Jan Boll (1899-1965), van 1942 tot 1945 burgemeester van Zaltbommel en omliggende gemeenten, NSB-lid en oorlogsmisdadiger
 Jan Maarten Boll (1942), sinds 1 januari 1993 lid van de Nederlandse Raad van State